Grand Prix Belgii 1983 (oryg. Grand Prix de Belgique) – szósta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1983, która odbyła się 22 maja 1983, po raz 19. na torze Spa-Francorchamps.

41. Grand Prix Belgii, 30. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: Alain Prost - 2:04.615
 Najszybsze okrążenie: Andrea de Cesaris - 2:07.493 na okrążeniu 17

Belgia
1983
1983 w Europie
Belgia w XX wieku